Vampyr kan syfta på:

 Vampyr – en mytologisk varelse
 Vampyrer – en underfamilj av blodsugande fladdermöss
 Vampyren (målning) – en målning av Edvard Munch
 Vampyr (film) – en tysk-fransk skräckfilm från 1932
 Vampyrer (film) – en film från 2008
 Vampyren – en kortfilm från 1913
 Der Vampyr – en opera med musik av Heinrich Marschner och libretto av August Wohlbrück

Se även
 Vampire